Atri bezeichnet:

 Atri, einen italienischen Ort
 Atri (Hinduismus), einen Weisen im Hinduismus